Puig Castellar (Pontós), cim de Pontós (Alt Empordà).
 Puig Castellar (Pontós), Jaciment Aqueològic amb un poblat ibèric i tres assentaments
 Puig Castellar (La Llacuna), cim de La Llacuna (l'Anoia).
 Puig Castellar (Balenyà), cim de Balenyà (Osona).
 Puig Castellar (el Brull), cim d'El Brull (Osona).
 Puig Castellar (Sant Boi de Lluçanès), cim de Sant Boi de Lluçanès (Osona).
 Puig Castellar (Biosca), cim de Biosca (la Segarra).
 Puig Castellar (Ogassa), cim d'Ogassa (Ripollès).
 Puig Castellar (Arenys de Mar), cim d'Arenys de Mar proper al terme de Caldetes (Maresme).
 Puig Castellar (Cervelló), cim entre Cervelló i Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
 Jaciment Arqueològic de Puig Castellar, jaciment arqueològic situat al seu cim.
 Puig Castellar (Serra de Marina), turó entre Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac (Barcelonès).
 Poblat ibèric del Puig Castellar, poblat iber situat a Santa Coloma de Gramenet, al cim del Puig Castellar.
 Institut Puig Castellar, Institut d'educació secundària a Santa Coloma de Gramenet.
 Puig Castellar (Mieres), cim entre Mieres (Garrotxa) i Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany).
 Puig Castellar, nom com es coneixia al  el poblat ibèric de la Torre Roja.
 Puig Castellar, antic nom de la Penya del Moro (Collserola), cim de Sant Just Desvern a la comarca del Baix Llobregat.